Тарасова — жіноче прізвище та топонім.

Персоналії 

 Тарасова Алла Костянтинівна (1898—1973) — російська актриса, народна артистка СРСР, Герой Соціалістичної Праці
 Тарасова Анастасія Євгенівна (1980) — російський режисер
 Тарасова Віра Іванівна (1919—1942) — льотчиця, учасниця німецько-радянської війни, штурман ескадрильї 46-го гвардійського нічного легкобомбардувального авіаполку, молодший лейтенант .
 Тарасова Євгенія Максимівна (1994) — російська фігуристка
 Тарасова Ксенія Іванівна (1904—1995) — радянська актриса театру і кіно
 Тарасова Софія Михайлівна (2001) — українська співачка, що представила Україну на Дитячому Євробаченні 2013 і посіла друге місце
 Тарасова Тетяна Анатоліївна (1947) — видатний російський тренер з фігурного катання
 Тарасова Юлія Анатоліївна (1985) — українська легкоатлетка, чемпіонка України.

Топоніми

Тарасова — село, Резинський район

Тарасова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Тарасова — село, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Тарасов
 Тарасова ніч
 Тарасова світлиця
 Тарасова гора

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ